Dharam Singh (hokej na travi)
Dharam Singh (političar)